Теколотлан има више значења:

 Општина Теколотлан (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Теколотлан (Теколотлан, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Теколотлан (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику